Neocaudites är ett släkte av kräftdjur. Neocaudites ingår i familjen Hemicytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Neocaudites